PWL steht für:
 Parteilose Wählergruppe Laugna, eine Wählergruppe in Laugna
 Parteilose Wählergruppe Lorsch, eine Wählergruppe in Lorsch
 Pete Waterman Limited, das Musiklabel des Produzententrios Stock Aitken Waterman, auch bekannt als PWL Records
 Perwokerto, ein Flughafen auf der Insel Java, Indonesien (IATA-Code)
 Produktionswirtschaftslehre, ein Teilgebiet der Betriebswirtschaftslehre, siehe Produktionswirtschaft
 Powiat Wolsztyński in der Woiwodschaft Großpolen, Polen (Kfz-Kennzeichen)

Abkürzung